Fort Seward désigne un groupe de communes du Nord de la Californie, dans le comté de Humboldt
 , en Alaska.